Sylvius kan syfta på följande personer:

 Abraham Sylvius (1739–1797), svensk målare och dekorationsmålare
 Franciscus Sylvius (1614–1672; egentligen Franz de le Boë), mederländsk anatom
 Jacobus Sylvius (1478–1555; ursprungligen Jacques Dubois), fransk anatom
 Johan Sylvius (troligen 1620–1695), svensk konstnär
 Johannes Sylvius Egranus (omkring 1480–1535, även Johannes Wildenauer), tysk teolog, humanist och reformator
 Æneas Sylvius (1405–1464), italiensk humanist och kyrkoman

Se även
 Sylvius (släkt)
 Silvius